Pilatsch steht für:

 Pilatsch (Insel), Havelinsel in Brandenburg
 Pilatsch (Burgwall), slawischer Burgwall in Brandenburg